Callionymidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Pitvissen 
 Draconettidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Pitvissen